

En sciences naturelles 
C'est le nom de divers félins :
 le Léopard (Panthera pardus), aussi appelé panthère ;
 le Léopard tacheté de Bornéo, un des noms vernaculaires de Neofelis diardi ;
 le Léopard des neiges (Panthera uncia), aussi nommé Once et Panthère des neiges.

Le terme est aussi employé pour désigner :
 le léopard de mer, un phoque carnassier de l'océan Antarctique (Hydrurga leptonyx) ;
 la tortue léopard, une tortue terrestre africaine (Geochelone pardalis) ;
 le gecko léopard, un petit lézard nocturne (Eublepharis macularius).

Dans le domaine militaire 
 Des navires français :
 Le Léopard, un vaisseau de ligne de 62 canons, lancé en 1727
 Le Léopard, un vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1787
 Le Léopard est un contre-torpilleur des forces navales françaises libres.
 Le Léopard est un bâtiment d'instruction type Léopard de la Marine nationale française

 Le véhicule de sécurité Léopard est un véhicule blindé de transport de troupes utilisé par l'armée rhodésienne durant la guerre du Bush de Rhodésie du Sud

 Le terme char Leopard correspond à deux types de chars allemands :
 Char Leopard 1
 Char Leopard 2
 Stridsvagn 122 (Suède)
 Leopard 2E (Espagne)

Distinctions 
 Le Léopard d'or et le Léopard d'argent sont des récompenses attribuées lors du festival de Locarno.
 L’Ordre national du Léopard est la plus haute décoration honorifique de la République démocratique du Congo.

Marques commerciales 
 Léopard est un fabricant de yachts.
 Leopard est un constructeur automobile polonais,
 Mac OS X v10.5 Leopard : un système d'exploitation édité par Apple, Inc.
 Mac OS X v10.6 Snow Leopard : un système d'exploitation édité par Apple, Inc.

Divers 
 Le Léopard est un film de Jean-Claude Sussfeld (1984)
 Les Léopards est le nom donné à l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo.
 Les Leopards sont une équipe sud-africaine de rugby à XV.
Les Léopards africains sont une équipe panafricaine de rugby à XV.
 Le style du Léopard est un style de combat à mains nues dans les arts martiaux chinois (Kung-Fu), 
 Le léopard est un motif d'héraldique (meuble) correspondant au lion vu de face, fréquent dans les blasons normands et anglais.
 Le syndrome LEOPARD est une maladie génétique.
 Le Léopard est un roman policier de Jo Nesbø (2009)